Бельско, Бельская — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-западной части района, в лесной местности у истока р. Белка, у озера Бельское, вблизи озёр Чёрное и Липецкое. Самая высокая точка селения — 137 м..

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Бельско вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Бельско входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Бельско, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Бельско, — 181114; расположено в бывшем волостном центре д. Сиковицы.

Транспорт 
Просёлочные дороги, самая важная — из д. Заручевье.

Примечания

Ссылки 
 Бельско (Струго-Красненский район) на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района